Glazen Huis (Geldrop), een door H.G. Smelt ontworpen gebouw
 3FM Serious Request, een Nederlandse liefdadigheidsactie van de radiozender 3FM waarbij dj's een week lang in een glazen huis worden opgesloten
 Music For Life, de Vlaamse versie van 3FM Serious Request waarbij ook jarenlang een glazen huis ingezet werd
 Musikhjälpen, de Zweedse versie van 3FM Serious Request waarbij ook een glazen huis gebruikt wordt
 GlazenHuis, Vlaams centrum voor moderne glaskunst te Lommel
 Het Glazen Huis (soapserie), een soapserie van de Nederlandse publieke omroep in 2004/2005
 een bouwwerk in het Amstelpark, gebouwd tijdens de Floriade in 1972
 Het Glazen Huis (conferentieoord), een conferentieoord
 Het Glazen Huis (prijs), jaarverslagprijs voor transparante wooncorporaties
 Het Glazen Huis (Utrecht), een voormalig visrestaurant op de Mariaplaats, Utrecht